

Місто:
 Красний Лиман — колишня назва міста Лиман, Донецька область
Села:
 Красний Лиман — Донецька область, Покровський район
 Красний Лиман — Луганська область, Алчевський район

Красний Лиман — село, Воронезька область, Панінський район

Див. також 
 Червоний Лиман